Příjmení Burney má více nositelů:

 Frances Burney (1752–1840), anglická spisovatelka
 Charles Burney (1726–1814), anglický hudební skladatel a historik
 James Burney (1750–1821), anglický kontradmirál

Externí odkazy